Garden Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Garden Grove Township (Iowa)
 Garden Grove Township (Missouri)